Morgan kan som auktorsförkortning betyda:

 Gary Scott Morgan
 Andrew Price Morgan

Robotskapade auktorsförkortningar